Vilhelm Puck er det anvendte navn på to forskellige danske arkitekter:

 Vilhelm Puck (1844-1926)
 Vilhelm Puck (1882-1954)